Unterkühlung bezeichnet:
  zur Hypothermie (Untertemperatur) führende Erniedrigung der Körperkerntemperatur bei Warmblütern
 als lokale Unterkühlung den Kälteschaden Erfrierung
 die vorübergehende, schadensfreie Abkühlung kälteempfindlicher Pflanzenarten unter 0 °C, siehe frosthart 
 Unterkühlung (Thermodynamik), in der Thermodynamik die Absenkung der Temperatur einer Flüssigkeit unter den Gefrierpunkt, ohne dass diese erstarrt